Список включает в себя музыкальные альбомы и синглы, занимавшие в 2011 году первое место в хит-парадах, составляемых Новозеландской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Альбомы

Синглы

Ссылки 
 Архив хит-парада 

2011
2011
Новая Зеландия
Новая Зеландия